

Films en televisie 
The Hunters (televisieserie), een Zweedse televisieserie uit 2018
Hunters (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2020
The Hunters (1957), een Amerikaanse documentaire van Robert Gardner en John Marshall
The Hunters (1958), een Amerikaanse film van Dick Powell
The Hunters (1977), een Griekse film van Theodoros Angelopoulos
The Hunters (1996), een Zweedse thriller van Theodoros Angelopoulos

Literatuur 
 The Hunters (roman), een semiautobiografische roman van James Salter over Amerikaanse piloten in de Koreaanse oorlog

Muziek 
The Hunters (rockband), een Nederlandse rockband
The Hunters (Canada), een Canadese punkrockband
The Hunters (instrumentale band), een Britse instrumentale band